Тэми Уайт (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 14 мая 1964 года в США. Дебютировала в порноиндустрии в 1985 году, в возрасте около 21 года.

Снималась для таких студий, как VCA Pictures, CDI Home Video, Prestige Video, Vidco Entertainment, Vivid Entertainment, Western Visuals и других. В 1989 году получила премию XRCO Award в номинации «лучшая актриса — сольное исполнение» за Romeo And Juliet II (под именем Ариэль Найт).

Ушла из индустрии в 1997 году, снявшись в 211 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Romeo And Juliet II (1988)
 Pretty Peaches 2 (1987)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Профиль на Adult Film Database (AFDB)
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США